Кубок Украины по бейсболу () — соревнование мужских бейсбольных команд Украины. Турнир проводится Федерацией бейсбола и софтбола Украины. Начал проводится в 1987 году. Действующий победитель турнира — «Биотехком-КНТУ» из Кропивницкого, являющийся рекордсменом по количеству побед в чемпионате (23 титула).

Регламент 
В сезоне 2019 года Кубок стартовал со стадии 1/8 финала. Каждая команда для участия в турнире обязана была внести взнос в размере 1000 гривен.

История 

Дебютный розыгрыш состоялся в 1987 году. В первых двух розыгрышах побеждал киевский ТТУ, обыгрывавший в финалах симферопольский «Фотон». Третий розыгрыш прошёл в 1989 году в Хмельницком, однако в нём не приняли участие сильнейшие украинские команды, участвовавшие в чемпионате СССР. Победителем турнира тогда стал ворошиловградский «Импульс». Кубок Украины не разыгрывался в течение двух лет, однако после распада СССР и провозглашения независимости Украины турнир вновь состоялся в 1992 году. Первым победителем которого стал симферопольский клуб «Строма».

С 1995 года, за исключением трёх розыгрышей, победителем становилась кропивницкая команда «Биотехком-КНТУ», завоевавшая 23 трофея.

Результаты

См. также 
 Чемпионат Украины по бейсболу

Примечания

Ссылки 
 Кубки Украины
 Призёры Кубка Украины по бейсболу

Бейсбол на Украине
Бейсбол
Соревнования по бейсболу